Het 7de  editie van het  Wereldkampioenschap hockey voor junioren vrouwen   (2013) werd van 27 juli 2013 tot en met 4 augustus 2013 gehouden in Mönchengladbach, Duitsland
Nederland prolongeerde met succes zijn wereldtitel uit 2009 weer ten koste van Argentinië.

Gekwalificeerde teams 
Er zullen 16 teams deelnemen aan het kampioenschap.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kampioenschapsronde

Externe links

Junioren 2013 vrouwen
Hockey in Duitsland
Hockey in 2013
Hockey
Sport in Mönchengladbach
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen